O65 steht für:
 O65, ICD-10-Code für ein Geburtshindernis durch Anomalie des mütterlichen Beckens, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O65, Altersklasse der Badminton-Seniorenweltmeisterschaft
 O65, Altersklasse der englischen Inter-County Championships im Badminton

O65